Konrad hace referencia a:
Konrad Adenauer, político alemán;
Konrad Bloch, químico alemán, premio Nobel de Medicina en 1964;
Konrad Lorenz, naturalista austriaco;
Konrad Zuse, ingeniero alemán.